

Persone 

 Arthur Kaufmann – giurista e scacchista austriaco
 Beat Kaufmann – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio svizzero
 Carl Kaufmann – velocista tedesco
 Christine Kaufmann – attrice tedesca
 Daniel Kaufmann – calciatore liechtensteinese
 Edgar J. Kaufmann – imprenditore statunitense
 Eduard Kaufmann – medico tedesco
 Elizabeth Kaufmann – ebrea austriaca, naturalizzata statunitense, superstite dell'Olocausto]
 Emil Kaufmann – storico dell'arte e storico dell'architettura austriaco
 Evan Kaufmann – hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato tedesco
 Fernando Miguel Kaufmann – calciatore brasiliano
 Günther Kaufmann – attore tedesco
 Hermann Kaufmann – architetto austriaco
 Isidor Kaufmann – pittore ungherese
 Jonas Kaufmann – tenore tedesco
 Oskar Kaufmann – architetto ungherese
 Stefan Kaufmann – batterista tedesco
 Sylvia-Yvonne Kaufmann – politica tedesca
 Tobias Kaufmann – hockeista su ghiaccio
 Walter Kaufmann (1871-1947) – fisico tedesco
 Walter Kaufmann (1921-1980) – filosofo e traduttore tedesco-americano 
 Walter Kaufmann (n. 1924) –  scrittore tedesco-australiano
 William J. Kaufmann III – astronomo e saggista statunitense

Altro 
 6806 Kaufmann – asteroide della fascia principale
 Casa Kaufmann – famosa villa progettata dall'architetto Frank Lloyd Wright

Pagine correlate 

Kaufman
Fritz Kaufmann